Ро́осна-А́ллику () — эстонский топоним:

 Роосна-Аллику — посёлок в муниципалитете Пайде.
 Роосна-Аллику — бывшая волость в Эстонии (1992–2017).
 Роосна-Аллику — мыза в посёлке Роосна-Аллику.
 Роосна-Аллику — природный парк в Эстонии.

См. также 
 Роосна-Аллику Алликаярв — озеро в уезде Ярвамаа.
 Роосна-Аллику Ванавески — озеро в уезде Ярвамаа.
 Роосна-Аллику Техисъярв — озеро в уезде Ярвамаа.